Черёмухино — название населённых пунктов в России:
 
 Черемухино — посёлок в составе города Балтийск Калининградской области.
 Черёмухино — посёлок в Приозерском районе Ленинградской области.
Черёмухино — деревня в Кашинском районе Тверской области.